Georg Lunge, chimico tedesco
Heinrich Lunge, personaggio del manga Monster

Altri progetti